Gardone puede referirse a:

 Gardone Riviera, localidad de la provincia de Brescia, en Lombardía, Italia
 Gardone Val Trompia, localidad y comuna de la provincia de Brescia, región de Lombardía, Italia